Ранчо Аргилез има више значења:

 Ранчо Аргилез (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ранчо Аргилез, Виверо (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику